České příjmení Vančura nese více různých osobností:

 Antonín Vančura, český básník, působící pod pseudonymem Jiří Mahen
 Arnošt Vančura (?–1802), český a ruský hudební skladatel
 Bohumil Vančura (1922–?), český malíř, grafik, typograf a ilustrátor
 Dušan Vančura (1937–2020), český folkový zpěvák, textař a kontrabasista
 Eva Vančurová (* 1928), česká basketbalistka a psycholožka
 Jan Vančura (* 1947), český folkový zpěvák
 Jan Vančura (výtvarník) (1940–2015), český výtvarník a scénograf
 Jaroslav Vančura (1908–1942), voják a odbojář
 Jindřich Vančura (1855–1936),
, historik a překladatel
 Jiří Vančura (lední hokejista) (* 1957), český hokejista
 Josef Vančura (1870–1930), právník, profesor římského práva
 Lorna Vančurová (* 1951), česká herečka a matka čtyřčat
 Ludmila Vančurová (1897–1983), česká lékařka, manželka spisovatele Vladislava Vančury
 Marta Vančurová (* 1948), česká herečka
 Miroslav Vančura (1921–1987), český vědec a výzkumník
 Pavel Vančura (* 1955), český operní pěvec
 Petr Vančura (* 1984), český filmový a divadelní herec a moderátor
 Tomáš Vančura (* 1996), český skokan na lyžích
 Václav Vančura (1857–1952), český pedagog a protestantský duchovní
 Václav Vančura (1948–2003), historik umění
 Věra Vančurová (* 1932), sportovní gymnastka a olympijská medailistka
 Vladislav Vančura (1891–1942), lékař, spisovatel a dramatik, oběť heydrichiády
 Zdeněk Vančura (1903–1974), český vysokoškolský učitel a anglista, působící na UK v Praze

jiný význam
 Vančurové z Řehnic – šlechtický rod z Mladoboleslavska

Související články 
 Vančurovo reálné gymnázium

Česká příjmení